Berrocal de Salvatierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Berrocal de Salvatierra (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Berrocal de Salvatierra (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar